

Geografia
Graves Nunataks – piccolo gruppo di nunatak antartici
Graves-Saint-Amant – comune francese

Persone
Alfred Perceval Graves – scrittore irlandese
Antonio Graves – cestista statunitense
Bashaara Graves – cestista statunitense
Ben Graves – batterista statunitense
Butch Graves – ex cestista statunitense
Corey Graves – wrestler statunitense
Denique Graves – ex cestista e allenatrice di pallacanestro statunitense
Denyce Graves – mezzosoprano statunitense
Edwin Graves – canottiere statunitense
Elisha Graves Otis – inventore e imprenditore statunitense
Garret Graves – politico statunitense
Leslie Graves – attrice statunitense
John Graves Simcoe – militare e politico inglese
John T. Graves – giurista e matematico irlandese
Laura Graves – cavallerizza statunitense
Michael Graves – architetto statunitense
Michale Graves – cantautore statunitense
Peter Graves – attore e regista cinematografico e televisivo statunitense 
Philip Graves – giornalista irlandese
Ralph Graves – attore cinematografico, sceneggiatore e regista statunitense
Robert James Graves – anatomista irlandese
Robert von Ranke Graves – poeta e romanziere britannico
Rupert Graves – attore britannico
Sam Graves – politico statunitense
Simon Graves Jensen – calciatore danese
Tom Graves – politico statunitense
Will Graves – cestista statunitense

Personaggi immaginari
Gustav Graves – personaggio della serie cinematografica di James Bond
Jeffrey Graves – supereroe dell'Universo DC
Mercy Graves – personaggio della serie televisiva animata Superman

Altro
18824 Graves – asteroide
GRAVES (Grand Réseau Adapté à la VEille Spatiale) – sistema di rilevamento satellitare francese
Graves – gruppo musicale horror punk americano
Morbo di Basedow-Graves – malattia immunologica con aumentata produzione di ormoni tiroidei
Graves – serie televisiva americana creata da Joshua Michael Stern

Pagine correlate 
Grave

Altri progetti